Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku w Czechach było około 600 miast. Stolica kraju Praga jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 5 miast z ludnością 100-500 tys., 12 miast z ludnością 50-100 tys., 24 miasta z ludnością 25-50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Czechach 
Największe miasta w Czechach według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok):

Tabela danych statystycznych miast w Czechach 
Zestawienie na podstawie publikacji Czeskiego Urzędu Statystycznego Malý lexikon obcí ČR 2010 zawierającej dane o powierzchni i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Czech oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 593 czeskich miast według stanu w dniu 31 grudnia 2009 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący 1 stycznia 2010. Do 2018 r. liczba miast osiągnęła liczbę 606.

Nazwy miast powiatowych i stolic krajów wyróżniono, nazwy czeskie podano w nawiasie.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 
 Český statistický úřad: Malý lexikon obcí ČR 2010, Praha 2010

 
Czechy